Hematòcrit, percentatge en volum de glòbuls vermells a la sang
 Trasplantament de medul·la òssia (del nom en anglès Hematopoietic Cell Transplantation), procediment mèdic de trasplantament de medul·la òssia
 Hidroclorotiazida, fàrmac diürètic de la família de les sulfonamides